Chalip ist der Familienname folgender Personen:

 Iryna Chalip (* 1967), weißrussische Journalistin
 Jakow Nikolajewitsch Chalip (1908–1980), sowjetischer Fotograf